Void steht für:

 Void, astronomische Struktur, siehe Filamente und Voids
 Void (Band), US-amerikanische Band
 Void (Duo), israelisches Duo
 Void (Film), österreichischer Kurzfilm von Stefan Lukacs (2012)
 Void (Schlüsselwort), Schlüsselwort in Programmiersprachen
 Void (Verbindungstechnik), Einschlüsse in einer Lötstelle
 Void Linux, Linux-Distribution
 Void-Vacon, Gemeinde im Département Meuse, Frankreich
 Void-Folie, ein Sicherheitsetikett
 Void-Koeffizient, eine andere Bezeichnung für Dampfblasenkoeffizient
 Void Moon (dt.:Im Schatten des Mondes) ist ein Roman des US-amerikanischen Krimi-Autors Michael Connelly
 Void Acoustics, ein britischer Hersteller von Audiotechnik

The Void steht für:

 The Void – Experiment außer Kontrolle, US-amerikanischer Film von Gilbert M. Shilton (2001)
 The Void – Es gibt eine Hölle. Dies hier ist schlimmer., kanadisch-US-amerikanischer Film von Jeremy Gillespie und Steven Kostanski (2016)